Павел Кирилов Поппандов е български актьор.

Биография 
Роден е на 18 септември 1946 г. в София.

Завършва актьорско майсторство при професор Боян Дановски във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1975).

Работил е като шлосер (1962 – 1965), шофьор (1967 – 1969), в СИФ (1976 – 1990), в общински театър „Възраждане“ (1992-).

Член на СБФД (1979).

Поппандов е най-известен с ролите си в „Оркестър без име“, „13-а годеница на принца“ и „Васко да Гама от село Рупча“.

Павел Поппандов, Георги Мамалев и Велко Кънев създават популярния проект НЛО през 80-те години (до 1997). По-късно създават и едниоменното тв предаване Клуб НЛО.

Заедно с Хайгашод Агасян, Андрей Калудов, Недялко Йорданов и Станислав Пищалов, Попандов е един от основателите на театър „Възраждане“.

Дъщеря му Лиляна завършва икономика и маркетинг във Франкфурт на Майн.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1987).
 Награда за мъжка роля на Фестивала на българския игрален филм (Варна, 1986) за участието си във филма „Васко да Гама от село Рупча“ (1986).
 „Наградата на София“ за участието си във филма „Щурец в ухото“ (1979).
 Отличия „за най-добра мъжка роля“ на фестивала на трудещите се за филма „Пантелей“ (Чехословакия, 1979).
 „Наградата на ЦК на ДКМС“ (Варна, 1982).

Филмография

Като озвучаващ актьор

Външни препратки 

  
 
 Павел Поппандов в КиноПоиск
 Павел Поппандов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Заслужили артисти (България)
Родени в София